I чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 24 марта по 29 марта 1992 года с участием 7 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Чемпионат был проведен в Белой Церкви. По его итогам были определены первый чемпион и призёры, а также представительство Украины в еврокубках сезона-1992/93. В случае если бы чемпионат не был проведен весной 92-го, украинские команды пропустили бы европейский сезон-1992/93.

Две лучшие команды из групп А и Б сформировали финальный квартет, разыгравший медали и распределивший еврокубковые путёвки.

Группа А

Группа Б

За 1—4-е места 

 Учитывались результаты очных встречи в группах.
 При равенстве очков преимущество получала команда, имеющая лучший показатель в личной встрече.

Призёры 
 «Искра» (Луганск): Решетняк, Дубинина, Залюбовская, Лукиенко, Пинчук, Асташова, Маложавенко, Елена Сидоренко, Городова, Федченко. Тренер — Фёдор Лащёнов.

 «Орбита» (Запорожье): …. Тренер — Владимир Бузаев.

 «Локомотив» (Днепропетровск): Белова, Шаталова, Башманова, Голобородько, Волывач, Кривенко. Тренер —

За 5—7-е места 

 Учитывались результаты очных встречи в группах.

Переходная лига 

Чемпионаты Украины по волейболу среди женщин
1992 год в волейболе